Performance Counter steht für: 

 Performance Counter (Mikroprozessor), einen Bestandteil von Mikroprozessoren
 Performance Counter (Windows), eine Instrumentationsschnittstelle unter Windows
 Performance Counters for Linux, die frühere Bezeichnung für perf (Linux)